Worlds est le premier album du DJ et producteur américain Porter Robinson, sorti le   sur le label Astralwerks.

Liste des pistes

Classements

Notes et références

Premier album musical sorti en 2014